La Copa del Rei de futbol 1924 va ser la 22ena edició de la Copa d'Espanya.

Detalls 
La competició es disputà entre el 23 de març i el 4 de maig de 1924.

Equips participants:
 Biscaia: Athletic Bilbao
 Guipúscoa: Real Unión
 Regió Centre: Reial Madrid
 Regió Sud: Sevilla FC
 Galícia: Celta de Vigo
 Astúries: Sporting de Gijón
 Cantàbria: Racing de Santander
 Catalunya: FC Barcelona
 Aragó: Stadium de Zaragoza
 Llevant: Club Natació Alacant

Fase final

Ronda prèvia 

|}

Quarts de final 

|}
 Desempat:

|}

Semifinals 

|}
 Desempat:

|}

Final

Campió

Referències 

Copa del Rei de futbol
Competicions esportives del 1924